Lahitte kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lahitte-Toupière, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Lahitte, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,